AMF steht für:
 Action Message Format, Binärformat von Adobe zur Serialisierung von ActionScript-Objekten
 Additive Manufacturing File Format, ein Standard für Datensätze für die additive Fertigung bzw. den 3D-Druck, vgl. STL
 Allied Command Europe Mobile Forces, ein ehemaliger mobiler NATO-Eingreifverband 
 Aktionsbündnis muslimischer Frauen in Deutschland
 American Machine and Foundry Company, ein ehemaliger Mischkonzern
 Ameriflight, eine amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 AMF Andreas Maier, weltweit tätiger Vollsortimenter für Spanntechnik

 Arab Monetary Fund, ein arabischer Währungsfond.
 Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung
 Arbeitsgemeinschaft Mittelständischer Fachverbände
 Arbuscular Mycorrhizal Fungi,  die verbreitetsten und ältesten Mykorrhiza-Pilze 
 Artificial Mineral Fibre, künstliche Mineralfasern
 Knauf AMF, der Mineralfaserplatten-Hersteller der Knauf Gruppe
 Asian Monetary Fund, eine gescheiterte Gründung eines asiatischen Währungsfonds
 Austria Milch- und Fleischvermarktung, ein ehemaliges österreichisches Unternehmen
 Austrian Motorsport Federation, ein österreichischer Sportverband
 Autorité des marchés financiers, Börsenaufsichtsbehörde in Frankreich und Québec
 Handkante (Bekleidung), eine Nahtart in der Schneiderei

Amf  ist der Familienname folgender Personen:
 Mariča Amf (* um 1940), slowenische Badmintonspielerin
 Marta Amf (* um 1948), slowenische Badmintonspielerin

Abkürzung